Самуил Григорьевич Франкфурт (1904, Киев — 1976, Москва) — советский организатор производства. Генерал-майор инженерно-артиллерийской службы (1944).

Биография 
В 1927 году окончил Ленинградский химико-технологический институт. От 1928 года в Красной армии. Начальник строительства Кузнецкого металлургического комбината, затем инженер и начальник производства на заводе боеприпасов. От 1937 года главный инженер химического комбината Наркомата боеприпасов, в 1944—1947 годах начальник главного управления этого Наркомата (Министерства).

С 1947 года в запасе, до 1970 года — инженер на предприятиях химической промышленности.

Лауреат Сталинской премии. Награждён четырьмя орденами.

Автор книги «Рождение стали и человека» (1935).

Литература 
 Российская еврейская энциклопедия. — Т. 3. — Москва: Эпос, 1997. — С. 237.

Примечания

Ссылки 
 Страницы истории города Кемерово
 Неисчерпаемый Франкфурт

Генерал-майоры (СССР)
Лауреаты Сталинской премии